

Anno 
 21 o 21 a.C.

Cinema 
 21 – film del 2008 diretto da Robert Luketic

Matematica 
 21 – numero naturale

Musica 
 21 – album di Omarion del 2006
 21 – album di Adele del 2011
 21 – album dei Rage del 2012
 21 – singolo di Polo G del 2020
 21 – singolo di Gracie Abrams del 2020

Videogiochi 
21: Two One – videogioco del 2001